Stig Bergling (1937-2015), est un policier, espion et officier de réserve suédois.
 Tim Bergling (1989-2018), est un producteur et disc-jockey suédois connu sous le nom d'Avicii.